Otero steht für:
 Otero (Familienname), galicischer Familienname
 (1126) Otero, Asteroid des Hauptgürtels
 Casa Otero, Bauwerk in Montevideo

Otero bezeichnet:
 Otero (Toledo), eine Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien

Otero ist Bestandteil des Namens folgender geographischer Orte
 Otero County, zwei Countys in den USA
 Otero County (Colorado)
 Otero County (New Mexico)
 El Otero, Ortsteil von Nembra
 Otero de Rey, spanischer Name der Gemeinde Outeiro de Rei in der Provinz Lugo